UHQ steht für:
 Ultra High Quality, 32-bit-Soundtechnik durch Software-Hochrechnung

Uhq steht für:
 Unhexquadium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 164, siehe Chemische Elemente der achten Periode

Abkürzung